Estação La Aurora (SITVA) — estação do Metrocable de Medellín, Colômbia
 Estação La Aurora (SITEUR) — estação do VLT de Guadalajara, México

La Aurora